Deuterosminthurus är ett släkte av urinsekter. Deuterosminthurus ingår i familjen Bourletiellidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Deuterosminthurus